Кристиан Вадоц (; родился 30 мая 1985, Будапешт) — венгерский футболист, полузащитник уругвайского клуба «Сентраль Эспаньол» и экс-футболист сборной Венгрии, за которую он выступал в 2004—2011 годах.

Биография 
6 сентября 2012 года Вадоц подписал контракт с клубом Датской Суперлиги «Оденсе». До этого он выступал за «Гонвед», «Осер», «Мотеруэлл», «Осасуну» и дважды (2007—2008, 2011—2012) за «НЕК». Также является экс-игроком сборной Венгрии, за которую провёл 40 матчей и забил два мяча.

В 2017—2018 годах играл за гонконгский клуб «Китчи», где некоторое время составлял связку с бывшим игроком сборной Уругвая Диего Форланом. Затем играл за «Гонвед», после чего ненадолго вернулся в «Китчи». В 2019 году вновь выступал за «Гонвед». После того, как Диего Форлан в декабре 2019 года стал главным тренером «Пеньяроля», он решил пригласить в команду Вадоца, поскольку в середину поля команде требовался опытный игрок. Руководство уругвайского клуба быстро решило все формальности и в 2020 году Вадоц стал игроком «Пеньяроля».

Титулы и достижения 
  Чемпион Гонконга (2): 2016/17, 2017/18
  Обладатель Кубка Гонконга (3): 2017, 2017/18, 2018/19
  Обладатель Суперкубка Гонконга (1): 2017

Примечания

Ссылки 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Пуна Сити»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Перт Глори»
Игроки ФК «Мумбаи Сити»
Игроки ФК «Китчи»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»